Plaats in Indonesië
 Sumbersono (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sumbersono (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java